Oikéiosis () termo grego utilizado pelos estoicos que significa "apropriação de si", ou "adaptação instintiva", é a relação da pessoa consigo mesma e com o mundo, que permite distinguir de forma imediata as diferenças de valor entre objectos úteis e bons, por um lado, e por outro lado os objectos nefastos. Familiarizar-se, impregnar-se de estímulos dos sentidos, reconhecer-se como "cidadão do mundo".

Etimologia
Oikéiosis está enraizada na palavra oikos (οἶκος). Oikos é a palavra para o agregado familiar, casa ou família e pode ser relacionada com as atuais palavras de economia e ecologia. Similarmente, o termo Oikeiotes denota o sentido de pertença , o oposto da alienação. O termo invoca o sentido de estar "em casa", de pertença e, por extensão, tornar-se "familiarizado" com alguma coisa.

Teoria

De acordo com os estoicos, oikéiosis é o conhecimento do seu próprio eu, através da synaesthesis, ou a percepção interna. Graças a este conhecimento de si mesmo, nasce o instinto de conservação que consente o desenvolvimento de próprio ser. Princípio de conservar a si mesmo, de apropriar-se do próprio ser e de tudo quanto é capaz de conservá-lo, de evitar aquilo que lhe é contrário e de conciliar-se consigo mesmo e com as coisas que são conforme à própria essência.

Segundo a obra História da filosofia: História pagã antiga: "Todos os seres vivos são dotados de um principio de conservação (chamado oikéiosis), que instintivamente os leva a evitar aquilo que os prejudica e a procurar aquilo que os beneficia, que acresce ao seu ser: numa palavra, o bem de um ser é aquilo que lhe é benéfico, e o mal é o que danifica.
Por conseguinte, todo ser vivo pode e deve viver segundo a natureza, segundo a sua natureza. Ora, a natureza do homem é racionai e a sua essência e a razão. Assim, para o homem atuar o principio
de conservação deve buscar as coisas e apenas as coisas que incrementam a sua razão e fugir das que o prejudicam."

Este conhecimento de si próprio é acompanhado pela agradável sensação de complacência ou o oikeiosis. Os estoicos defendiam a existência de um instinto de auto-preservação no ser humano — oikeiosis — que seria semelhante ao mesmo instinto nos animais, mas que no ser humano pelo fato da existência da racionalidade esse instinto teria efeitos éticos profundos, pois faria com que para o ser humano o "bem" seja aquilo que preserva a sua essência, o seu ser, e o "mal" aquilo que prejudica o seu ser. Teofrasto não apenas sustentava uma perspectiva baseada no respeito à vida, como também afirmou que os animais deveriam ser englobados à comunidade (oikeiosis) moral. Para tanto, tomou como fundamento as semelhanças existentes entre humanos e não-humanos – e.g., a sensibilidade. Assim, um ser humano só poderia matar outro animal se essa lógica fosse igualmente aplicada aos outros humanos. 

Conceitos em ética
Estoicismo
Filosofia helenística